Municipio de Chouteau puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chouteau (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Chouteau (condado de Clay, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clay.